Berend Münden ist der Name folgender Personen:

* Berend Münden der Ältere († 1586), deutscher Politiker, Bürgermeister von Schleswig 
 Berend Münden der Jüngere (1565–1625), deutscher Politiker, Bürgermeister von Schleswig